Míng () steht für:
 Ming-Dynastie (), eine Dynastie in China von 1368 bis 1644
 Ming (Schrift), (), eine Schriftart für chinesische Zeichen

Ming steht für:
 Ming (Softwarebibliothek), eine Softwarebibliothek zur Produktion von Adobe-Flash-Dateien
 Ming-Klasse, Bezeichnung der NATO für eine U-Boot-Klasse (Typ 035) der Marine der Volksrepublik China
 Ming (Muschel), eine 507 Jahre alte Islandmuschel

Ming ist der Name folgender Personen:
 Ming (Pianistin) (* 1976), deutsche Pianistin

Ming ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Ming (* 2000), Schweizer Unihockeyspieler
 Barbara Ming (* 1946), deutsche Schriftstellerin
 Christof Ming (* 1986), Schweizer Unihockeyspieler
 Damon Ming (* 1978), bermudischer Fußballspieler
 Hans Ming (1904–1986), Schweizer Politiker
 Hoyt Ming (1902–1985), US-amerikanischer Old-Time-Musiker
 Mia Ming (* 1977), deutsche Schriftstellerin
 Musk Ming, chinesischer Künstler
 Peter Anton Ming (1851–1924), Schweizer Politiker, Richter und Arzt. 
 Rosalie Küchler-Ming (1882–1946), Schweizer Heimatschriftstellerin
sowie der Name von
 Yan Ming († 152), Kaiserinmutter der Han-Dynastie

Siehe auch:
 Minh
 Minge